Хо́вківка — селище в Україні, в Звенигородському районі Черкаської області.

У селищі мешкає 70 осіб (2007; 100 в 1980).

Географія 
Селище розташоване на лівому березі струмка Холківка, який впадає у річку Шполку у місті Шпола.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Черкаська область)

Примітки